O Rinjani (em língua indonésia: Gunung Rinjani) é um vulcão ativo na ilha de Lombok, na Indonésia. Com 3,726 metros de altitude, é o segundo vulcão mais alto do país. É um estratovulcão que, após uma erupção em 2004, permaneceu dormente até 2009, quando sua atividade voltou a crescer. A erupção mais recente foi em 2016, e um programa de monitoramento permanece ativo.

No topo do vulcão, se encontra uma caldeira vulcânica de 6 por 8,5 km, ocupada parcialmente pelo lago Segara Anak.

As encostas mais baixas produzem arroz, soja, café, tabaco, algodão, canela e baunilha.

O turismo de montanha é muito popular: é possível fazer escaladas até ao anel do vulcão, e visitar a caldeira. Os acidentes fatais não são raros.

Vulcões da Indonésia
Vulcões ativos
Estratovulcões
Erupções vulcânicas na Indonésia